Eisele ist ein deutscher Familienname.

Namensträger 
 Adolf Eisele (1905–1978), deutscher Ordensgeistlicher
 Albert Eisele (1890–1971), deutscher Heimatforscher und Pädagoge
 Carolyn Eisele (1902–2000), US-amerikanische Mathematikhistorikerin
 Donn Eisele (1930–1987), US-amerikanischer Astronaut
 Edmund Eisele (* 1954), deutscher Skirennläufer
 Egbert Eisele (* 1942), deutscher Bankmanager
 Eugen Eisele (1871–1940), deutscher Jurist und Politiker
 Fabian Eisele (* 1995), deutscher Fußballspieler
 Felix Eisele (1900–1965), deutscher Maschinenbauingenieur und Hochschullehrer

 Fridolin Eisele (1837–1920), deutscher Rechtshistoriker und Mitglied des Preußischen Abgeordnetenhauses
 Gabriel Eisele (1801–1858), deutscher Tierarzt
 Günter Eisele (* 1946), deutscher Fußballspieler
 
 Harro Eisele (1947–2015), deutscher Fernsehredakteur
 Hugo Eisele (1853–1935), österreichischer Jurist und Politiker
 Hugo Eisele (Politiker), deutscher CDU-Politiker und Bürgermeister von Waldkirch im Landkreis Emmendingen
 Isolde Eisele (* 1953), deutsche Ruderin
 John Eisele (1884–1933), US-amerikanischer Langstreckenläufer
 Jörg Eisele (* 1969), deutscher Rechtswissenschaftler
 Johann Eisele (Jo Eisele; * 1948), deutscher Architekt
 Johannes Eisele (1870–1932), deutscher Politiker
 Julia Eisele, deutsche Verlegerin (Eisele Verlag)
 Jürgen Eisele (* 1951), deutscher Politiker (CDU)
 Kai Eisele (* 1995), deutscher Fußballspieler

 Manfred Eisele (* 1938), deutscher Generalmajor
 Martin Eisele (* 1976), deutscher Zauberkünstler
 Martin Eisele (* 1954), deutscher Schriftsteller, siehe Martin Baresch
 Maximilian Eisele (* 1996), deutscher Basketballspieler
 Pascal Eisele (* 1992), deutscher Ringer

 Rolf Eisele (1933–2012), deutscher Fußballspieler
 Theodor Eisele (1867–1917), deutscher Klassischer Philologe und Lehrer
 Tobias Eisele (* 1972), deutscher Koch
 Walter Eisele (1904–nach 1961), deutscher Richter
 Wilfried Eisele (* 1971), deutscher römisch-katholischer Theologe

Weblinks 
 Eisele bei namenforschung.net

Familienname
Deutscher Personenname
Berufsname